Куклы:
 «Куклы» — сатирическая телевизионная программа, выходившая в эфир с 1994 по 2002 год на канале НТВ.
 Куклы — село в Маневичском районе Волынской области Украины.
Куклы — до 1964 г. название деревни Красномайская в Почепском районе Брянской области.
 «Куклы» — спектакль В. Беляковича.
 «Куклы» — детский театр в Санкт-Петербурге.
 «Куклы» — фильм режиссёра Стюарта Гордона.
 «Куклы» — фильм режиссёра Такэси Китано.
  — фильм режиссёра .
 «Куклы» — музыкальный альбом российской певицы Ирины Богушевской (2015).

См. также